Die Dänemark-Rundfahrt (dänisch: bis 2015 Post Danmark Rundt, seit 2016 PostNord Danmark Rundt nach dem Hauptsponsor PostNord) ist ein Straßenradrennen für Männer, das jährlich in Dänemark ausgetragen wird. Es gehört zur UCI Europe Tour und ist in die Kategorie 2. HC eingeordnet.

Das Rennen wurde 1985 zum ersten Mal ausgetragen. Nach einer siebenjährigen Pause wird es seit 1995 wieder regelmäßig durchgeführt. Während die Rundfahrt traditionell immer im August stattfand, begann sie 2017 erstmals im September. Rekordsieger ist Jakob Fuglsang, der bei der Rundfahrt dreimal in Folge siegte.

Anlässlich des Jubiläums "100 Jahre Volksabstimmung deutsch-dänischer Grenzverlauf" im Jahre 2020 begann die 3. Etappe in Flensburg. Es war das erste Mal in der Geschichte des Rennens, dass ein Teilstück des Kurses außerhalb Dänemarks verlief.

Palmarès

Weblinks 

 
 Offizielle Website (dänisch)